Petar Georgiev (1929) bolgár országútikerékpár-versenyző, olimpikon
 Petar Georgiev (1959) bolgár úszó, olimpikon
 Petar Georgiev (1961) Európa-bajnok bolgár műugró, olimpikon
 Petar Georgiev (1965–2013) bolgár tornász, olimpikon